È stata la prima edizione del torneo.

Ankita Raina e Kamilla Rachimova hanno sconfitto in finale Anna Blinkova e Anastasija Potapova con il punteggio di 2–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie 
Le prime sette teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)
  Monica Niculescu /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (secondo turno)
  Andreea Mitu /  Raluca Olaru (secondo turno)

  Oksana Kalašnikova /  Cornelia Lister (secondo turno)
  Kirsten Flipkens /  Greet Minnen (secondo turno)
  Makoto Ninomiya /  Wang Yafan (semifinale)
  Misaki Doi /  Nao Hibino (primo turno, ritirate)

Wildcard 

  Destanee Aiava /  Charlotte Kempenaers-Pocz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Phillip Island Trophy 2021